Meistriliiga 2014 (Även känd som A. Le Coq Premium Liiga på grund av sponsring) var den 24: e säsongen av Meistriliiga, den högsta nivån i det estniska fotbollssystemet.

Lag & Arenor

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval

Resultattabeller 

0 Infonet tilldelades segern eftersom Kalju hade använt en avstängd spelare. Matchen slutade egentligen 1–0.

Statistik

Skytteligan

Externa länkar

2014 i Estland
Fotbollssäsongen 2014
2014